Кубок Італії з футболу 1958 — 11-й розіграш Кубка Італії з футболу. У турнірі взяли участь 32 італійських клуби. Титул володаря кубка Італії вперше здобуло «Лаціо», яке у фіналі переграло «Фіорентіну».

Календар

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 вересня 1958

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 вересня 1958

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 1958

|}

Раунд за 5-8 місця 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 вересня 1958

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 1958

|}

Матч за сьоме місце 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 жовтня 1958

|}

Матч за п'яте місце 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 листопада 1958

|}

Матч за третє місце 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 жовтня 1958

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1958
Італія
1958 в Італії